Бургхаузенские анналы лат. Annales Burghausenses — написанные на латинском языке в г. Бургхаузен (Бавария) в 1470 г. неким "Эразмом Зайном из Фрейзинга" заметки главным образом по истории Священной Римской империи. Охватывают период с 1100 по 1322 гг.

Издания 
 Annales Burghausenses / ed. G. Waitz // MGH, SS. Bd. XXIV. Hannover, 1879, p. 61-62.

Переводы на русский язык 
 Бургхаузенские анналы в переводе И. М. Дьяконова на сайте Восточной литературы

Примечания

Ссылки 
  из Monumenta Germaniae Historica

Германские хроники
История Германии